Christian Perrissin (né en 1964), scénariste de bande dessinée
 Jean Perrissin (1536 ? - 1616 ou 1617), artiste français, peintre, graveur